Виљас де Гвадалупе има више значења:

 Виљас де Гвадалупе, Ла Малобра (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виљас де Гвадалупе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виљас де Гвадалупе (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виљас де Гвадалупе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику